El término Santander puede referirse, en esta enciclopedia:

Divisiones administrativas

Colombia 

 Santander, departamento.
 Norte de Santander, departamento.
 Puerto Santander, municipio del departamento de Norte de Santander.
 Puerto Santander, corregimiento del departamento de Amazonas.
 Santander de Quilichao, municipio del departamento del Cauca.
 Provincia de Santander, antigua provincia de la República de la Nueva Granada, que correspondía al actual territorio del departamento de Norte de Santander.
 Estado Soberano de Santander, antiguo territorio perteneciente a la época federal colombiana.
 Región de los Santanderes, región geográfica, histórica, cultural y económica compuesta por los departamentos de Santander y Norte de Santander.

España 

 Santander, ciudad capital de la comunidad autónoma uniprovincial de Cantabria:
 Ayuntamiento de Santander, encargado de gobernar la ciudad y el municipio de Santander;
 Puerto de Santander, situado en el mar Cantábrico, concretamente en la bahía de Santander;
 Aeropuerto de Santander o Aeropuerto de Parayas, aeropuerto internacional situado a 5 km de Santander (Cantabria), en el municipio de Camargo;
 Diócesis de Santander, sede episcopal de la Iglesia católica en España, con sede en la propia ciudad;
 Catedral de Santander;
 Bahía de Santander, situada en Cantabria;
 Provincia de Santander, antigua provincia perteneciente a la región de Castilla la Vieja;
 Comarca de Santander, comarca de Cantabria;
 Área metropolitana de Santander-Torrelavega, conjunto de núcleos urbanos encabezado por las áreas de Santander y Torrelavega.

Filipinas 

 Santander, ciudad y municipio de la provincia de Cebú.

México 

 Nuevo Santander, antigua provincia de la Nueva España que abarcaba el actual estado de Tamaulipas (México), parte del estado de Nuevo León (México) y la parte sur de Texas (Estados Unidos) comprendida entre el río Bravo y el río Nueces.
 Santander Jiménez, cabecera del municipio de Jiménez, en el estado de Tamaulipas.

Uruguay 

 Santander, localidad situada en el departamento de Tacuarembó.

Personalidades 

 Francisco de Paula Santander (1792-1840), estadista, jurista, revolucionario, militar y político colombiano, prócer de la Independencia de Colombia.
 Kike Santander (n. 1960), médico, compositor y productor discográfico colombiano.
 Federico Santander, futbolista paraguayo.

Universidades 

 Universidad de Santander, denominación de la Universidad de Cantabria (España) desde 1972 (fecha de su creación) hasta 1985.
 Universidad Industrial de Santander, universidad colombiana con sede principal en la ciudad de Bucaramanga, Barrancabermeja, Socorro, Barbosa, Málaga, Piedecuesta, Floridablanca.
 Universidad de Santander, universidad colombiana con sedes en las ciudades de Bucaramanga, Bogotá, Cúcuta y Valledupar.
 Universidad Francisco de Paula Santander, universidad colombiana con sede principal en la ciudad de Cúcuta.

Empresas, establecimientos y afines 

 Grupo Santander, grupo bancario español organizado en torno al Banco Santander y que incluye una red de entidades financieras con presencia a nivel mundial, principalmente en Europa y Latinoamérica.
 Banco Santander, entidad bancaria española perteneciente al Grupo Santander.
 Banco Santander Chile.
 Banco Santander Uruguay.
 Banco Santander (Argentina).

Hechos históricos 

 Batalla de Santander, conjunto de operaciones militares llevadas a cabo durante la guerra civil española entre agosto y septiembre de 1937 en Cantabria (por aquel entonces provincia de Santander).
 Incendio de Santander, incendio ocurrido en la ciudad de Santander, Cantabria (España) en 1941, el cual destruyó la mayor parte de la puebla medieval.